Upalne lato –  turecki film z 1964 roku
 Upalne lato –  amerykański film z 1997 roku